Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 23-as, továbbá -as, 23A, 23B, 23C, 23E, 23G, 23Y, illetve M23-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 23-as busz (Budapest, 1948–2023)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
 23A busz (Budapest, 1959–1970)megszűnt
 23E busz (Budapest, 2008–2023)megszűnt
 23Y busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt

 23-as busz (Debrecen)
 23Y busz (Debrecen)

 23-as busz (Dunaújváros)

 23-as busz (Győr)
 23A busz (Győr)megszűnt

 23-as busz (Kaposvár)

 23-as busz (Kazincbarcika)

 23-as busz (Kecskemét)
 23A busz (Kecskemét)

 23-as busz (Komárom)

 23-as busz (Miskolc)megszűnt

 23-as busz (Nyíregyháza)megszűnt
 23G busz (Nyíregyháza)megszűnt

 23-as busz (Pécs)
 23Y busz (Pécs)

 23-as busz (Sopron)megszűnt
 23B busz (Sopron)megszűnt

 23C busz (Szeged)megszűnt
 M23-as busz (Szeged)megszűnt

 23-as busz (Székesfehérvár)
 23E busz (Székesfehérvár)

 23-as busz (Szolnok)

 23-as busz (Szombathely)

 23-as busz (Tatabánya)

 23-as busz (Veszprém)
 23K busz (Veszprém)megszűnt